Lengagne ist der Familienname folgender Personen:

 Guy Lengagne (* 1933), französischer Hochschullehrer und Politiker
 Sydney Lengagne (* um 1975), französischer Badmintonspieler